Люк Клайнтенк (; род. 18 мая 1990, Цинциннати,Огайо, США) — американский актёр. Наиболее известен благодаря роли Джо Блейка в сериале производства Amazon «Человек в высоком замке».

Ранние годы 
Люк родился в Цинциннати, Огайо. Вместе с семьёй переехал в Гвадалахара,Мексика, когда ему было два года. Он провёл юношеские годы в Стивенсвилл, Мэрилэнд, где он проживал на протяжении 12 лет.

Мать Клайнтенка познакомила его с игрой на сцене. «Она буквально забросила меня в мою первую постановку „Карнавал“. Это сыграло большую роль для меня, — рассказывал Люк. — После этого я понял, что хочу играть на сцене». Он начал сочинять пьесы и исполнять роли в любительском театре. Также принял участие в ряде постановок в годы обучения в школе.

Карьера 
Клайнтенк переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою актерскую карьеру, и дебютировал в 2009 году в небольшой роли в одном из эпизодов телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус». В 2010 году он сыграл эпизодическую роль в сериале «Сплетница». В том же году Клайнтенк получил свою первую крупную роль, сыграв роль Ноа Ньюмена в мыльной опере «Молодые и дерзкие»; однако, он ушёл из сериала менее, чем через шесть месяцев.

В 2011 году Клайнтенк присоединился к актёрскому коллективу сериала «Кости», сыграв роль Финна Абернати. Он также появился нескольких эпизодах телесериала «Хорошая жена». В 2015—2018 годах исполнял одну из главных ролей в сериале компании Amazon «Человек в высоком замке».

Фильмография

Примечания

Ссылки